Fridolf Wijnbladh kan syfta på:

* Fridolf Wijnbladh (1826–1872), arkitekt
 Fridolf Wijnbladh (1856–1943), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Fridolf Wijnbladh (1862–1940), bankman
 Fridolf Wijnbladh (1900–1962), militär